Nom vulgar donat als primats de la família Callitrichidae
 Nom vulgar donat als primats dels gèneres Callicebus, Cheracebus i Plecturocebus